Ахме́рово () — село в Ишимбайском районе Башкортостана, входит в состав Ишеевского сельсовета.

История 
Ахмерово — поселение Ильсектимеровой тюбы у реки Селеук. Сын первопоселенца Аккускар Ахмеров жил в 1754—1818 гг. В 1795 г. в 45 дворах проживало 411 человек. В 1860 г. — 710 жителей при 64 домах. В 1920 г. —1104 человека и 246 домов.

Жители Ахмерово в середине XIX века ещё оставались скотоводами. В 1839 г. 82 двора с 528 жителями владели 912 лошадьми, 752 коровами, 157 овцами, 165 козами. На двор приходилось 3 улья. Земледелие с трудом проникало в быт башкир. В 1842 г. засеяли на всех 304 пуда озимого и 432 пуда ярового хлеба.

До 2008 года село было административным центром Ахмеровского сельсовета.

Население

Географическое положение 
Возле села располагается Ахмеровский лес.

Расстояние до:
 районного центра (Ишимбай): 32 км,
 ближайшей ж/д станции (Стерлитамак): 21 км.

Известные жители 
 Нигматуллин, Равиль Хурматович (12 мая 1941 — 5 сентября 2005) — башкирский поэт, учёный, политик, преподаватель высшей школы, директор Ахмеровской средней школы в 1970—73 гг., писатель.
 Узбеков, Шагибек — штабс-ротмистр Башкирской армии (1918—1919), член Башкирского военного совета.
 Хайбуллин, Мухамет Минигалимович (род. 1 июня 1956) — агроном, преподаватель высшей школы, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Российской Академии Естествознания.
 Юлдашбаева, Римма Мухтаровна (род. 1 января 1937) — башкирская оперная певица, преподаватель высшей школы.

Образование 
Ахмеровская средняя школа начиналась как единотрудная школа в конце XIX века. В 2005 году школа отпраздновала свой столетний юбилей.

Медицина 
Ахмеровская врачебная амбулатория

Культура 
В 2013 году Ф.Акназаровым был создан коллектив "Саткылар" из учащихся Ахмеровской средней школы, также стоит отметить, что коллектив участвовал в районных и в республиканских конкурсах, финалисты первого тура детского телевизионного конкурса "Баик-2014".

Примечания 

 
Населённые пункты на реке Селеук
Населённые пункты Ишимбайского района